Alfred Kraus ist der Name folgender Personen:

* Alfred von Kraus (1824–1909), österreichischer Feldmarschallleutnant
 Alfred Kraus (Chemiker) (1899–1979), deutscher Chemiker
 Alfred Kraus (General) (1910–2001), deutscher Parteifunktionär (SED) und Generalmajor des MfS 
 Alfred Kraus (Fußballspieler) (1924–2005), deutscher Fußballspieler
 Alfred Kraus (Mediziner) (1934–2022), deutscher Psychiater und Hochschullehrer 

Siehe auch:
 Alfredo Kraus (1927–1999), spanischer Sänger und Gesangslehrer
 Alfred Krause